André Mussat (née en 1912), résistant et historien de l'art français ;
 Marie-Claire Mussat (né en 1937), musicologue française ;
 Xavier Mussat (né en 1969), auteur de bande dessinée français.